A4 может означать:

Термины 
 A4 — распространённый формат бумаги 297×210 мм;
 A4 — в музыке: ля 4-й октавы;
 A4 — название автобанов в Европе (автобан № 4);
 A4 — шоссе в Хорватии;
 А4 — сталь особого назначения.

Наименования торговых марок и изделий 
 Apple A4 — микропроцессор фирмы Apple;
 Audi A4 — пятиместный автомобиль среднего класса, выпускаемый компанией Audi.

Производители 
 A4Tech — производитель компьютерной периферии: мыши, клавиатуры, игровые манипуляторы и другие устройства.

Другое 
 A-4 — альтернативное название ракеты «Фау-2».
 А-4 — советская подводная лодка типа АГ
 Douglas A-4 Skyhawk — американский лёгкий палубный штурмовик.
 A4 — альбом 2013 года армянской метал-группы Vordan Karmir.
 Влад А4 — белорусский блогер.